YMCA peut désigner :
 la Young Men's Christian Association (en français, « l’Association chrétienne de jeunes gens »), un mouvement de jeunesse chrétien fondé en 1844 à Londres et maintenant présent dans  au monde ;

 YMCA, un tube disco du groupe Village People, paru en 1978.